Příjmení Škoda nosí více významných osobností:

 Antonín Škoda (1839–1919) – středoškolský profesor, překladatel z latiny a řečtiny
 Antonín Škoda (voják) (1912–???) – český mechanik, cyklistický závodník a letecký mechanik RAF
 Emil Škoda (1839–1900) – významný strojař, podle něhož nese jméno podnik Škoda
 František Škoda (1801–1888) – lékař a politik, v r. 1848 poslanec Říšského sněmu, otec Emila
 František Škoda (malíř) (1931–1988) – malíř a ilustrátor
 Jakub Škoda (1835–1885) – středoškolský profesor, přerovský komunální politik
 Jan Škoda (rozcestník) - více osob
 Jarmila Škodová (* 1943) - česká běžkyně na lyžích
 Jaroslav Škoda (* 1975) – český fotbalista
 Jiří Škoda (* 1956) – český cyklista
 Josef Škoda - více osob
 Karel Škoda (1878–1929) – česko-rakouský inženýr a podnikatel, syn Emila Škody
 Leoš Škoda (* 1953) – český sportovní funkcionář a bývalý skokan na lyžích
 Michal Škoda (* 1988) – český fotbalista
 Milan Škoda (* 1986) – český fotbalista
 Milan Škoda (1963) – český fotbalista
 Oldřich Škoda (* 1932) – český a československý politik KSČ z Písecka, poslanec FS za normalizace
 Prokop Škoda († 1803) – kněz a benediktinský řeholník, opat kláštera Na Slovanech
 Václav Škoda (1913–1989) – český a československý politik, poúnorový poslanec a ministr KSČ
 Vladimír Škoda (rozcestník) - více osob
 Vlasta Škodová (1926–???) – česká a československá politička KSČ, poslankyně ČNR a FS za normalizace

Externí odkazy